Юрій Родіонович Святослав (1935, Київ) — український історик шахів. Автор трьох книг: «З історії шахових олімпіад». (Київ, 1983); «Памятные страницы истории шахмат» (у співавт. з гросмейстером Олексієм Суетіним; Київ, 1990); «С. С. Прокофьев и шахматы» (Москва, 2000).

Закінчив Київський інженерно-будівельний інститут (1958).

1983 року в Києві видав працю «З історії шахових олімпіад» — першу українськомовну книгу про історію шахових олімпіад. Автор понад двох десятків статей про історію шахів, відомих шахістів, а також шахові захоплення діячів культури (В. Висоцького, О. Гольденвейзера, О. Долуханяна, А. Лядова, В. Набокова, Д. Ойстраха, М. Римського-Корсакова, С. Танєєва, Л. Толстого, Я. Флієра, Д. Шостаковича).

Станом на 2008 рік жив у Києві.

Джерела 
 Святослав Юрий: В. В. Набоков и шахматы 

Історія шахів
Уродженці Києва
Українські історики
Історики спорту